Vasksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vasksjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Vasksjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (1,08 km²)

Se även
Vaskasjöarna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn